Les termes siège, blocus, sac, bataille, etc., de Vesontio puis de Besançon peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 La bataille de l'Ochsenfeld parfois située à Vesontio en 58 av. J.-C. entre Arioviste et Jules César, durant la guerre des Gaules ;
 La bataille de Vesontio en  entre Lucius Verginius Rufus et Vindex, lors de la révolte de ce dernier contre l’empereur romain Néron ;
 Les sacs de Besançon notamment en 276 et 355 par les Alamans, 406 par les Vandales, et 451 par les Huns, durant les Invasions barbares ;
 Les sièges ou blocus de Besançon en  par Rodolphe de Habsbourg puis de février à  par Jean Ier de Chalon-Arlay, dans une lutte de contrôle entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique ;
 Le siège de Besançon du 14 au  par Eudes IV de Bourgogne, lors d'un conflit entre le duc-comte et le clergé comtois ;
 La bataille ou surprise de Besançon le  entre catholiques et protestants, durant les guerres de Religion ; 
 Le siège de Besançon du 4 au  par Louis II de Bourbon-Condé, durant la guerre de Dévolution ;
 Le siège de Besançon du  au  par Louis XIV, durant la conquête française de la Franche-Comté ;
 Le siège de Besançon du  au  par l'Autriche et le Liechtenstein, pendant la campagne de France ;
 La mise en défense de Besançon du  au  par Henri-Marius Rolland, pendant la guerre franco-prussienne ;
 La Libération de Besançon et les batailles qui y sont liées du 4 au , durant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles

Bataille